Baßler ist der Familienname folgender Personen:

 Hansgeorg Baßler (1928–2001), deutscher Autor, Rundfunkmoderator und Pfälzer Mundartdichter
 Karl Baßler (1924–2013), deutscher Politiker 
 Marco Baßler (* 1999), deutscher Eishockeyspieler
 Moritz Baßler (* 1962), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Werner Baßler (1921–1999), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bassler
 Basler